В гонку US Open Series 2013 года входят 5 мужских и 5 женских профессиональных теннисных турниров, проходивших в США и Канаде в преддверии Открытого чемпионата США. По сравнению с прошлым годом в календаре соревнований произошло одно изменение: из-за финансовых проблем был ликвидирован мужской турнир в Лос-Анджелесе, а заменивший его в календаре ATP турнир в Боготе в календарь US Open Series не вошёл. В сравнении с прошлым годом серия стартовала на две недели позже — 22 июля.

Система начисления призовых очков в 2013 году 

Чтобы быть включённым в окончательную таблицу итогов серии и получить право на денежный бонус, игрок обязан участвовать не менее чем в двух турнирах серии. Если победитель серии одерживает также победу в Открытом чемпионате США, то его приз увеличивается на 1 миллион долларов США.

Дополнительные призовые деньги

Результаты серии 

Окончательные результаты.

Мужчины

Примечания 
  Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (АТР 250/500) или 1/8 финала и выше (АТР 1000)
 Теннисисты должны были набирать очки в зачёт серии как минимум на двух зачётных турнирах.

Женщины

Примечания 
 Количество турниров серии, в которых данная участница достигла четвертьфинала и выше (WTA Premier) или 1/8 финала и выше (WTA Premier 5)
 Теннисистки должны были набирать очки в зачёт серии как минимум на двух зачётных турнирах.

Результаты финальных кругов турниров серии 2013 года

1 неделя

ATP — Открытый чемпионат Атланты 2013

WTA — Bank of the West Classic

2 неделя

ATP — Citi Open 2013

WTA — Открытый чемпионат Южной Калифорнии 2013

3 неделя

ATP — Rogers Cup 2013

WTA — Rogers Cup 2013

4 неделя

ATP — Western & Southern Open 2013

WTA — Western & Southern Open 2013

5 неделя

ATP — Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2013

WTA — New Haven Open at Yale 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии 
 Официальный сайт Теннисного чемпионата Атланты 
  Официальный сайт Bank of the West Classic 
 Официальный сайт Открытого чемпионата Южной Калифорнии 
 Официальный сайт Citi Open 
 Официальный сайт мужского турнира Rogers Cup 
 Официальный сайт женского турнира Rogers Cup 
  Официальный сайт Western & Southern Open 
 Официальный сайт Открытого чемпионата Уинстон-Сейлема 
 Официальный сайт New Haven Open at Yale 
 Официальный сайт Открытого чемпионата США 

2013